Paulo Jorge ist der Name folgender Personen:

* Paulo Jorge (Fußballspieler, 1963) (Paulo Jorge Roque Marques; * 1963), portugiesischer Fußballspieler
 Paulo Jorge (Fußballspieler, 1970) (Paulo Jorge Carreira Nunes; * 1970), portugiesischer Fußballspieler
 Paulo Jorge (Fußballspieler, 1980) (Paulo Jorge Soares Gomes; * 1980), portugiesischer Fußballspieler und -trainer
 Paulo Jorge (Fußballspieler, 1981) (Paulo Jorge Vieira Alves; * 1981), portugiesischer Fußballspieler
 Paulo Jorge (Fußballspieler, 1993) (Paulo Jorge Gomes Pereira; * 1993), portugiesischer Fußballspieler